O Brasil Sevens de 2012/13 ou simplesmente BR Sevens foi a segunda edição do campeonato brasileiro de rugby sevens, competição máxima dessa modalidade no país, cujo tradicional formato de Circuito Nacional deu lugar a uma fase final em etapa única, realizada mais uma vez no estádio Hermínio Espósito, em Embu das Artes, em São Paulo, nos dias 26 e 27 de janeiro de 2013. O torneio é organizado pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu).

Segundo a CBRu, as seis melhores equipes ao final da competição serão consideradas como as "equipes fixas" no Circuito Brasileiro Feminino de Rugby Sevens de 2013, o Super Sevens.
Vencedores foi São José Rugby Clube no torenio masculino e o Desterro Rugby Clube no torneio feminino.

Equipes participantes
Para classificar os times, cada federação realizou uma série de competições estaduais em formato de circuito, conforme critérios próprios.

Torneio masculino

Torneio feminino

Torneio masculino

1 Fase

Oitavas

Quartas Bronze

Quartas Prata/Ouro

Semi Bronze

Semi Prata

Semi Ouro

Final Bronze

Final Prata

Disp 3o Ouro

Final

Campeão

Torneio feminino

1 Fase

Quartas Bronze

Quartas Prata/Ouro

Semi Bronze

Semi Prata

Semi Ouro

Final Bronze

Final Prata

Disputa terceiro lugar

Final

Campeã

Ver também 
 Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens
 Confederação Brasileira de Rugby
 Rugby Sevens

Ligações externas 
 Site oficial

2012/13
Rugby de 2013 no Brasil